Ferdinand-Jean Darier, dermatologo francese (1856-1938).
Malattia di Lutz-Darier-White, o discheratosi follicolare.
Dermatofibrosarcoma di Darier-Ferrand, malattia eritematosa.
Sindrome di Grönblad-Strandberg, degenerazione ereditaria delle fibre elastiche detta anche "sindrome di Darier Grönblad Strandberg".